Cantueso verde puede referirse a:
El nombre común de la planta Lavandula stoechas.
El nombre común de la planta Lavandula viridis.